funkcja homograficzna – rodzaj funkcji wymiernej
 homografia – ortograficzna tożsamość wyrazów o różnym znaczeniu